

Geografia 
 Svezia
 Mala – area urbana del comune di Hässleholm
 Malå – città capoluogo del comune omonimo
 Malå – comune della contea di Västerbotten
 Italia
 Mala – l'unica frazione di Sant'Orsola Terme in provincia di Trento

Musica 
Mala  – album di Devendra Banhart del 2013
Mala – singolo di Elettra Lamborghini del 2018

Persone 
Mala  – attore inuit (1906-1952)

Religione 
Mālā  – rosario in sanscrito

Altro 
Mala  – abbreviazione gergale di malavita